Mill Village ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mill Village (Alabama)
 Mill Village (Massachusetts)
 Mill Village (New Hampshire)
 Mill Village (Pennsylvania)
 Mill Village (Vermont)

in Kanada:
 Mill Village (Nova Scotia)